Pedogenes kan syfta på:
Pedogenes (geologi) – en fysikalisk, kemisk eller biologisk process under vilken en jordart bildas
Pedogenes – förhållandet att en biologisk organism i ett anatomiskt ej fullt utvecklat stadium kan få avkomma, se neoteni

Noter